Heimrath ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Heimrath (* 1996), österreichische Sängerin und Songwriterin
 Hans Heimrath (1923–2003), deutscher Lehrer, Lehrbuchautor und Schulbuchgutachter
 Johannes Heimrath (* 1953), deutscher Publizist, Unternehmer, Musiker und Aktivist

 Yoshi Heimrath (* 1983), deutscher Kameramann